Артес — муниципалитет в Испании, провинция Барселона
 Артес — коммуна во Франции, департамент Тарн